Марія Санчес та Фанні Штоллар здобули титул минулого разу, коли турнір проводився, тобто в 2019-му, але цього року вони програли в півфіналі парі Еллен Перес / Астра Шарма.

Перес та Шарма перемогли в турнірі, здолавши в фіналі пару Дезіре Кравчик / Джуліана Олмос з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Основна сітка 

2021 Abierto Zapopan – 2
Abierto Zapopan – 2